Žetìsaj o Zhetisay (in kazako Жетісай/Jetisay) è una città del Kazakistan, situata nella Regione del Kazakistan Meridionale.

Altri progetti 

Centri abitati della regione del Kazakistan Meridionale